Национальная астрономическая обсерватория Льяно-дель-Ато — астрономическая обсерватория, основанная в 1970 году в 50 км к северо-востоку от города Мерида, штат Мерида, Венесуэла. Данная обсерватория является главной в Венесуэле и находится в ведении :en:Centro de Investigaciones de Astronomia (CIDA).

Инструменты обсерватории 
 1-м камера Шмидта Askania
 телескоп-рефлектор Цейсса
 65-см (f=10,6 м) большой рефрактор Цейсса
 двойной астрограф Askania

Основные достижения 
 O. A. Naranjo с 1992 по 1999 год открыл 35 астероидов
 Открытие астероида :en:196476 Humfernandez
 Участие в проекте: :en:Quasar Equatorial Survey Team — участие в открытии потока Девы

Известные сотрудники 
 Orlando Naranjo (O. A. Naranjo) — открыватель астероидов

Интересные факты 
 В честь обсерватории назван первый астероид, открытый в ней: :en:11193 Mérida

Примечания

Литература 
 Martinez Picar, A. & Salas Ramirez, H. Historical survey of the national astronomical observatory in Llano del Hato // Proceedings of the International Meteor Conference, Roden, The Netherlands, 14-17 September, 2006 Eds.: Bettonvil, F., Kac, J. International Meteor Organization, ISBN 978-2-87355-018-9, pp.24-32

Ссылки 

 Астрометрические наблюдения малых планет
 Поиск всех астрометрических наблюдений обсерватории в базе данных MPC
 Архивы наблюдений, MPC

Астрономические обсерватории по алфавиту
Астрономические обсерватории Венесуэлы
Здания и сооружения, построенные в 1970 году
Мерида (штат Венесуэлы)
Появились в 1970-е годы в Венесуэле
1970 год в Венесуэле
1970 год в науке